Termenul „Herța” se poate referi la:
Herța, oraș din Ucraina 
Herța, nume de familie
Ținutul Herța

Toponime românești